Ulujami kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Ulujami, administrativ by, Jakarta, 
 Kecamatan Ulujami, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar